Prva slovenska nogometna liga 2014/2015 (oficjalnie znana jako Prva liga Telekom Slovenije ze względu na sponsoring)
była 24. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 18 lipca 2014 do 30 maja 2015 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. 
Maribor zdobył piąty tytuł z rzędu, a 13. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Gorica wygrała 2:1 dwumecz z Aluminij drugą drużyną 2. SNL o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2014/2015 - rsssf
 1. SNL 2014/2015 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 14/15

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2014 w Słowenii
2015 w Słowenii